Васьковский — русская фамилия; имеет женскую форму Васьковская.

 Известные носители 
 Васьковский, Алексей Петрович (1911—1979) — выдающийся естествоиспытатель, геолог, географ и исследователь живой природы Северо-Востока России.
 Васьковский, Виктор Евгеньевич (1935—2016) — советский и российский биохимик, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ.
 
 Васьковский, Евгений Владимирович (1866—1942) — российский и польский цивилист и процессуалист, адвокат и судья.
 Васьковский, Олег Андреевич (1922—1995) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор Уральского и Тверского государственных университетов.